Judith de Schweinfurt (1003–1058), enfant de Henri de Schweinfurt et épouse du duc Bretislav  de Bohême, puis de Pietro Orseolo,
 Judith de Schweinfurt (-1104), épouse de Conrad de Bonnegau puis de Boson de Pottenstein.

Homonymie dynastique